Гордонвілл — назва декількох населених пунктів у США.

 Гордонвілл — містечко в штаті Алабама
 Гордонвілл — село в штаті Міссурі
 Гордонвілл — невключена територія в штаті Пенсільванія
 Гордонвілл — невключена територія в штаті Техас

Див. також 
Гордонсвілл